Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1980 je enajsto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 1. in 2. marca 1980 v dvorani Glaspalast v Sindelfingenu, Zahodna Nemčija. Tekmovali so v 19-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1980
1980 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Sindelfingen